Mollalar – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Mollalar – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Mollalar – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian